MYZ – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Monkey Bay / Monkey Island (Malawi)
 myz – codice ISO 639-3 della lingua mandaica classica